Korányi ou  Koranyi est le patronyme de:
 Désiré Koranyi (1914-1981), footballeur hongrois naturalisé français
 Jakob Koranyi (1983-), violoncelliste suédois
 Lajos Korányi (1907-1981), footballeur hongrois

Homonymie de patronyme hongrois